Alexander Nilsson (calciatore 1990) –  calciatore svedese
 Alexander Nilsson (calciatore 1992) –  calciatore svedese
 Alexander Nilsson (calciatore 1997) –  calciatore svedese